Bill Hutton, rojen William David Hutton, kanadski profesionalni hokejist, * 28. januar 1910, Calgary, Alberta, Kanada, † 1. marec 1974, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Igral je na položaju branilca. V ligi NHL je prebil 2 sezoni, pri moštvih Ottawa Hockey Club, Boston Bruins in Philadelphia Quakers.

Kariera
Hutton je bil domačin iz Calgaryja in je tudi svojo kariero začel v lokalnem mladinskem klubu Calgary Canadians. Sezono 1929/30 je začel v NHL moštvu Boston Bruins, a bil nato med sezono zamenjan za Harryja Connorja v moštvo Ottawa Hockey Club. Pred naslednjo sezono sta bila hokejista zopet zamenjana, tako da se je Hutton vrnil v Boston. Decembra 1930 so ga poslali v moštvo Philadelphia Quakers, za katerega je igral na 21 tekmah in bil ena od svetlih točk ekipe, ki je doživljala poraz za porazom in končala na zadnjem mestu Ameriške divizije. 

Po koncu sezone je Hutton dokončno zapustil ligo NHL in se 13 let selil po nižjih profesionalnih in polprofesionalnih ligah, kot so bile Canadian-American Hockey League, International Hockey League, American Hockey Association, Western Canada Hockey League, North West Hockey League in Pacific Coast Hockey League. V tem obdobju je nosil drese moštev Boston Cubs, Detroit Olympics, Syracuse Stars, Duluth Hornets, Calgary Tigers, Vancouver Lions, Spokane Clippers, Tulsa Oilers in Vancouver St. Regis. Kariero je končal leta 1944.

Pregled kariere

|-
| Calgary Canadians
| Ekshib.
| 27/28
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Calgary Canadians
| M-Cup
| 27/28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Calgary Canadians
| CCJHL
| 28/29
|
| 3
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Calgary Canadians
| M-Cup
| 28/29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 9
| 6
| 5
| 11
| 
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 29/30
|
| 16
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 29/30
|
| 18
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 29/30
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 30/31
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 21
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Boston Cubs
| Can-Am
| 31/32
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Olympics
| IHL
| 31/32
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Syracuse Stars
| IHL
| 31/32
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Duluth Hornets
| AHA
| 31/32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Calgary Tigers
| WCHL
| 32/33
|
| 30
| 6
| 3
| 9
|
| 10
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Calgary Tigers
| NWHL
| 33/34
|
| 32
| 11
| 1
| 12
|
| 25
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| Vancouver Lions
| NWHL
| 34/35
|
| 37
| 6
| 10
| 16
|
| 38
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Vancouver Lions
| NWHL
| 35/36
|
| 40
| 4
| 7
| 11
|
| 10
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Spokane Clippers
| PCHL
| 36/37
|
| 40
| 9
| 7
| 16
|
| 10
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|-
| Vancouver Lions
| PCHL
| 37/38
|
| 42
| 4
| 5
| 9
|
| 24
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|-
| Vancouver Lions
| PCHL
| 38/39
|
| 47
| 9
| 15
| 24
|
| 30
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 5
|-
| Vancouver Lions
| PCHL
| 39/40
|
| 39
| 7
| 3
| 10
|
| 28
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 
| 4
|-
| Vancouver Lions
| PCHL
| 40/41
|
| 47
| 9
| 18
| 27
|
| 37
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 
| 6
|-
| Tulsa Oilers
| AHA
| 41/42
|
| 50
| 5
| 8
| 13
|
| 12
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Vancouver St. Regis
| PCHL
| 42/43
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
| 4
|-
| Vancouver St. Regis
| PCHL
| 43/44
|
| 23
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 537
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 257
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Calgary Canadians
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Hokejisti Philadelphia Arrows
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Boston Cubs
Hokejisti Detroit Olympics
Hokejisti Syracuse Stars
Hokejisti Duluth Hornets
Hokejisti Calgary Tigers
Hokejisti Vancouver Lions
Hokejisti Spokane Clippers
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti Vancouver St. Regis